CSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Čeboksary (Russia)